Джермук () — минеральная вода Джермукского месторождения, расположенного в окрестностях города Джермук, Армения.

Вода обладает целебными свойствами. В городе Джермук, близ бассейна джермукского водопада, действует здравница, в которой больные проходят лечение приёмами ванн.

Источники 
На плато, обрамлённом с востока Зангезурским хребтом, на высоте 2100 метров над уровнем моря, в верховьях реки Арпа (приток Аракса) расположены источники термальной минеральной воды Джермук что по-армянски означает «термы».

Вода с древнейших времён применялась местными жителями в оздоровительных целях.

Фундаментальные исследования источников, в 1930—1940-х годах также известных как Исти-Су (с азерб. — «горячая вода»), начались уже в начале XX века: в 1925 году под руководством Л. А. Оганесова были обследованы Джермукские термы, а в 1926 году В. Н. Котляр провёл многодневные наблюдения за температурой и дебитом этих вод.

Разработка источников в целях курортного лечения и розлива целебных минеральных вод Джермуских источников началась после исследовательских работ А. П. Демёхина в 1913—1953 годов. За период 1938—1941 годов в Джермуке и его окрестностях было пробурено 10 скважин глубиной до 64 метров. В результате этих работ были открыты высокотермальные воды с большим дебитом и создана база для строительства курорта. По данным А П. Демёхина минеральные воды Джермука являются струями глубинных высокотермальных вод, которые почти до предела насыщены углекислотой.

После Великой отечественной войны геологические исследования в районе Джермук продолжились. С 1950 года специальной партией Геологического управления, возглавляемой А. А. Тер-Мартиросяном, проводилось комплексное изучение минеральных вод. В районе источников Джермука пробурены скважины, которые вывели на поверхность термальные и минеральные скважины.

Водные запасы Джермука довольно крупны: здесь имеется около 40 источников, часть которых — фонтанирующие скважины. Их суточный выход достигает 2 млн литров. Температура воды колеблется от 57 до 64 °C.

Минеральные воды изливаются на дневную поверхность из буровых скважин N° 1, 4 (у ванного здания на левом берегу р. Арпа), 7, 9 и 9а (на плато у питьевой галереи).

Вода природной газации разливается в стеклянную и пластмассовую тару армянской компанией «Jermuk Group» и поставляется в более чем 40 стран мира, в том числе США, страны ЕС, Ближнего Востока, ЮАР.

Химический состав 
Джермук по своему составу и свойствам принадлежит к гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кремниевым водам. По своим химическим свойствам сходны с минеральными водами Железноводска и Карловых Вар. Левобережные источники № 1 и 4 у ванного здания имеют температуру 54—56°С, а правобережные—64°С (у питьевой галереи)

Химический состав

Показания по лечебному применению 
Вода рекомендуется при заболеваниях органов пищеварениях

 хронический гастрит,
 гастродуоденит
 язве желудка и 12-перстной кишки,
 энтероколит,
 холецистит и сахарный диабет,
 хронический панкреатит
 эзофагит (в период ремиссии)
 гиперсекреция желудка

хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей

 гепатит
 дискинезии желчных путей,

хронических заболеваниях почек и мочевыводящих путей

 пиелонефрит.
 мочекаменная болезнь, мочекаменный диатез

И прочих заболеваний:

железодефицитной анемии,

ожирении, подагре,

Благодаря входящим в состав воды ультрамикроэлементам лития вода может быть использована также в случаях заболеваний высшей нервной системы, восстановлению обмена веществ, повышению иммунной системы, в случаях депрессивного состояния при хроническом алкоголизме.

Литература 
 Демёхин А.П Джермук [Текст] : (Гидрогеол. очерк) / А. П. Демёхин ; Акад. наук Арм. ССР. Ин-т геол. наук. — Ереван : изд-во и тип. Акад. наук Арм. ССР, 1947. — 88 с., 5 л. карт., табл. : ил., карт., табл.; 20 см.
 Демёхин А.П Гидрогеология района курорта Джермук. В сб. «Бальнеоклиматич. Курорт. Джермук», вып. 1. Изд-во Минздрава Арм ССР, 1948
 Демёхин А.П Джермук и его гидроминеральные ресурсы. Тез. докл. науч. сессии, посвящ. курорту Джермук. Изд-во Минздрава Арм ССР, 1952
 Демёхин А. П., Бозоян О. А. Минеральные воды Джермука (химизм вод). В сб. «Курорт Джермук», вып. 11, Ереван, 1957.
 Мнацакян Т. С. Джермук — питьевой и бальнеологический курорт. Ереван,1952 г.
 Африкян Б. А. Химический состав минеральных вод Джермука. Ереван,1956.
 Бозоян О. А. Газоносность минеральных вод курорта Джермук. Сборник «Вопросы геологии и гидрогеологии Армянской ССР.» Издательство Академии наук Армянской ССР. № 6,1956 г.
 Бозоян О. А. Вопросы осадкообразования в джермукских минеральных водах и пути его устранения. Сборник «Курорт Джермук» № 2,Ереван, 1657 г.
 Дик В. Г. О курорте Джермук. Сборник «Бальнеоклиматический курорт Джермук». Выпуск 1. Издательство Минздрава Армянской ССР,1948 г.
 Меликсетян А. О. Микроэлементы в минеральных водах курорта Джермук. В сборнике «Курорт Джермук». Выпуск 2, Ереван, 1958 г.

См. также 
 Джермукский водопад
 Джермук

Примечания 

Минеральные воды Армении
Армянские напитки
Напитки СССР
Джермук